De Hoevells niltava (Cyornis hoevelli) is een zangvogel uit de familie Muscicapidae (vliegenvangers).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort is endemisch op het Indonesische eiland Celebes.

Externe link
Avibase

Vliegenvangers
Endemisch dier uit Celebes
IUCN-status niet bedreigd